Bartholomea är ett släkte av koralldjur. Bartholomea ingår i familjen Aiptasiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Bartholomea